Ивани́сово — название населённых пунктов в России:
 Иванисово — село в городском округе Электросталь Московской области.
 Иванисово — деревня в Клепиковском районе Рязанской области.
 Иванисово — деревня в Сафоновском районе Смоленской области.
 Иванисово — деревня в Бежецком районе Тверской области.
 Иванисово — село в Переславском районе Ярославской области.
 Иванисово — деревня в Угличском районе Ярославской области.

См. также 
 Иванисово Гоголевское — деревня в Локнянском районе Псковской области.
 Иванисово Подберезинское — деревня в Локнянском районе Псковской области.